Rutkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Rutkowski (1912–1987), polnischer Holocaust-Forscher
 Arnold Rutkowski, Tenor polnischer Herkunft
 Arnold von Rutkowski (1865–1919), deutsch-baltischer Geistlicher
 Bronisław Rutkowski (1898–1964), polnischer Organist, Musikpädagoge und -wissenschaftler
 Josefine Rutkowski (* 1989), deutsche Triathletin
 Krzysztof Rutkowski (* 1960), polnischer Privatdetektiv, Politiker und Gelegenheitsschauspieler
 Leonid Wassiljewitsch Rutkowski (1859–1920), russischer Logiker und Logikhistoriker
 Lothar Stengel-von Rutkowski (1908–1992), deutscher Arzt, nationalsozialistischer Rassentheoretiker und Dichter
 Łukasz Rutkowski (* 1988), polnischer Skispringer
 Mateusz Rutkowski (* 1986), polnischer Skispringer
 Tadeusz Rutkowski (* 1951), ehemaliger polnischer Gewichtheber
 Witigo Stengel-Rutkowski (1935–2012), deutscher Geologe

Rutkowski steht für:

 Rutkowski-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Rutkowska
 Rutowski